Юрий Каган:
 Каган, Юрий Максимович (1917—2000) — советский и израильский учёный-физик, оптик, педагог.
 Каган, Юрий Моисеевич (1928—2019) — советский и российский физик-теоретик, профессор.